Didier Ilunga-Mbenga – koszykarz belgijski
 mbenga – lokalna nazwa afrykańskiej, drapieżnej ryby Hydrocynus goliath, nazywanej goliatem tygrysim